Stilling ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Stilling (1810–1879), deutscher Mediziner, Chirurg und Neuroanatom
 Carl Stilling (1874–1938), dänischer Maler
 Elise von Jung-Stilling (1829–1904), deutsch-baltische Malerin und Kunstpädagogin
 Gunther Stilling (* 1943), deutscher Bildhauer
 Heinrich Stilling (1853–1911), deutscher Pathologe
 Heinrich Stilling (Schriftsteller) (1883–1947), deutscher Schriftsteller
 Ines Stilling (* 1976), österreichische Beamtin und Politikerin
 Jakob Stilling (1842–1915), deutscher Augenarzt
 Johann Heinrich Jung-Stilling (1740–1817), deutscher Augenarzt, Kameralist und Schriftsteller

Stilling steht für:

 Stilling (Jütland), ein Ort in Dänemark

Siehe auch:

 Stillings